Гзовский — фамилия.
 Известные носители
 Гзовский, Виктор Иванович (1902—1974) — балетмейстер и педагог, работавший преимущественно во Франции и в Германии
 Гзовский, Михаил Владимирович (1919—1971) — геолог и геофизик, один из основоположников современной тектонофизики

См. также
 Гзовская